Reginópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Reginópolis (ort), São Paulo, 
 Reginópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar